Streit steht für:
 Streit, aktiv ausgetragene Uneinigkeit zwischen zwei (oder mehr) Parteien
 Auseinandersetzung im Sinne einer Streitkultur, die grundsätzlich als etwas Positives angesehen wird
 Auseinandersetzung im Sinne eines Rechtsstreits
 Streit (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Der Streit, ein Kapitel des 1908 erschienenen Buches „Soziologie“ von Georg Simmel
 Streit – feministische Rechtszeitschrift, kurz: Streit, eine deutsche Fachzeitschrift der Rechtskritik

Streit ist der Name folgender Orte:
 Streit (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Streit (Arnbruck), Ortsteil der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Streit (Erlenbach am Main), Ortsteil der Stadt Erlenbach am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Streit (Himmelkron), Ortsteil der Gemeinde Himmelkron, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Streit (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Streit (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Streit (Gemeinde Schildorn), Ort bei Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Ausnahmezustand, Konflikt (Begriffsklärung)
 Die Zwietracht, Fabel von Jean de La Fontaine